Oro bianco – lega di oro da gioielleria
 Oro bianco (Weißes Gold) – film del 1949 diretto da Eduard von Borsody